Jako přenositelnost telefonních čísel se označuje možnost uživatele telefonních služeb udržet si své telefonní číslo i po změně poskytovatele připojení, tzn. „přenést“ své číslo od jednoho operátora k druhému.

Cílem přenositelnosti je zvýšení konkurence, neboť pokud je zákazník při změně operátora přinucen změnit si telefonní číslo, přináší to na jeho straně nemalé náklady, např. musí tuto změnu sdělit všem partnerům, vytisknout nové vizitky a hlavičkové papíry atd. Bez přenositelnosti je proto výrazně motivován zůstat u původního operátora. Proto je v rámci zlepšování hospodářské soutěže přenositelnost v mnoha zemích nařízena zákonem.

Přenositelnost v Česku 

V Česku byla přenositelnost telefonních čísel pevných telefonních linek zákonem zavedena k 1. lednu 2003.

Od 15. ledna 2006 je pak možno přenášet i čísla mobilních telefonů. Není však možné přenášet telefonní čísla mezi mobilními telefony a pevnými telefonními linkami. Mobilní operátoři ji zavedli na základě zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Přesné podmínky přenositelnosti potom upravoval následně vydaný předpis ČTÚ.

Uživatel může změnit mobilního operátora aniž by musel měnit telefonní číslo a čekat nepřiměřeně dlouhou dobu. Podle zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (§ 63 odst. 8, Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) jsou smluvní ujednání, která by obsahovala takové podmínky a postupy pro ukončení smlouvy, které jsou odrazující od změny poskytovatele služeb elektronických komunikací, neplatná.

Postup při přenosu mobilního telefonního čísla 
Aby mohl účastník přenést své číslo od jednoho operátora k druhému, musí podstoupit několik kroků. V dalším je popsán přechodu od operátora A k operátorovi B:
 Uživatel kontaktuje operátora, ke kterému chce přejít, tedy operátora B. Oznámí mu, jaké telefonní číslo chce přenést. Na základě tohoto oznámení obdrží účastník tzv. KPČ, kód přenesení čísla. Je to jednoznačný identifikátor přenesení čísla.
 Uživatel předá KPČ svému dosavadnímu operátorovi, operátorovi A. Toto číslo musí uživatel svému operátorovi oznámit do 10 pracovních dnů od chvíle, kdy KPČ obdržel.
 Opouštěný operátor A musí uživateli oznámit přijetí výpovědi a dále mu říci, jestli jej může opustit. Například, pokud má uživatel s operátorem A uzavřenou smlouvu na dobu určitou, lze číslo přenést až po skončení smluvní doby.
 Oba dva operátoři se dohodnou na dni přenesení čísla (pokud předchozí bod dopadl pro uživatele dobře) a nový operátor, operátor B vystaví uživateli novou SIM kartu, která zatím ještě není aktivována. Datum přenesení je oznámeno uživateli.
 Ve 2:00 ráno dne, kdy se oba operátoři dohodli se zruší číslo u původního operátora, tedy operátora A. Nový operátor, operátor B má pak povinnost aktivovat novou SIM kartu do 6:00 ráno.

Termín přenesení čísla si zpravidla lze zvolit, uživatel o něm v každém případě je informován textovou zprávou na kontaktní mobilní telefon. Samotný přenos proběhne v nastavený den mezi půlnocí a šestou hodinou ranní. Stará karta SIM bude deaktivována a její telefonní číslo bude přeneseno na novou kartu.

Přestože si mobilní operátoři mezi sebou za přenesení čísla účtují poměrně vysoké částky, pro uživatele je změna levnější. Přenesení čísla na paušální program je zdarma nebo za korunu, několik set korun je u některých operátorů nutné zaplatit za předplacenou kartu (údaje z února 2006).

Přenesení čísla je pro zákazníka podle zákona placená služba. Většina poskytovatelů služeb však tuto službu zákazníkům poskytuje zdarma v rámci boje o zákazníka (mezi sebou si poplatky za přenesení účtují zejména na základě nákladů spojených s provozováním procesů (fixním a variabilních). U menších poskytovatelů služeb se nezřídka kdy setkáte i platbou za přenesení účtovanou přímo zákazníkovi, musí být však uvedena v platném ceníku.

Od prvního požadavku na přenos telefonního čísla do samotného přenesení proběhne minimálně několik dnů. Podle zkušeností celý proces trvá týden až čtrnáct dnů.

Nejméně jeden z operátorů nabízí nadstandardní výhody uživatelům, kteří již započali proces přenosu s cílem přesvědčit je, aby zůstali

Pro převod je třeba podle typu operátora poslat SMS ve tvaru "PRENOS XXXXXXXXXXX PPPPPPPP" (kde X je kód přenosu čísla KPČ/PAC ID, a P je PUK) na číslo 999111 (či 999340) nebo "PRENOS OBJ HHHH XXXXXXXXXXX" (kde H je heslo) na číslo 7700.

Od 1. září 2013 došlo ke změně postupu při přenosu telefonních čísel. Přenos by měl probíhat rychleji, záleží na tom, kdy zákazník obdrží ČVOP (Číslo výpovědi opouštěného poskytovatele). Přenos probíhá opět v několika krocích (přechází se operátora A k operátorovi B):
 Účastník (klient) dává výpověď u opouštěného operátora A.
 Účastník dostává od operátora A ČVOP, po potvrzení podání platné výpovědi služeb na přenášeném čísle.
 Účastník podává žádost o přenesení čísla u přejímajícího operátora B a předává mu ČVOP. (DEN 0)
 Přejímající operátor B posílá objednávku na přenos čísla opouštěnému poskytovateli služeb A. (DEN 1)
 Operátor A provádí autorizaci požadavku s využitím ČVOP. (DEN 2)
 Číslo se zapisuje do Centrální databáze přenesených čísel opouštěným A i přejímajícím operátorem B. (DEN 3)
 Číslo je aktivní u nového operátora B na nové SIM kartě. (DEN 4)
Přenos čísla trvá 4 pracovní dny od získání a předání ČVOP. Postup pro získání ČVOP se liší podle opouštěného operátora, většinou stačí zavolat na infolinku a spolu s uvedením bezpečnostních kódů k SIM kartě podat výpověď. O tom jak přenos probíhá informuje přejímající operátor formou SMS či emailem.

Situace se může zkomplikovat, pokud má zákazník paušální tarif; opouštěný operátor zpravidla požaduje písemnou výpověď, uhrazení všech pohledávek před uvolněním čísla k přenosu, zároveň se zpravidla aplikuje výpovědní lhůta, pokud je ve smlouvě ujednaná.

U předplacených karet je podmínkou kladný a aktivní kredit; zákazník nesmí být v minusu a nesmí mít zablokované odchozí hovory z důvodu prošlé platnosti kreditu. Nevyužitý kredit u opouštěného operátora propadá, nicméně zákazník může zažádat o jeho vrácení a poskytovatel služby je povinen ho zákazníkovi vrátit.

Přenos čísla mají někteří operátoři zpoplatněný, proto je třeba před zadáním přenosu prostudovat ceníky obou operátorů.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Asociace provozovatelů mobilních služeb

Telefonie